Нижняя Береске () — село в Атнинском районе Республики Татарстан. Административный центр Нижнеберескинского сельского поселения. Крупнейший после райцентра населённый пункт района.

Описание 
Расположено на северо-западе республики в 8 км от райцентра с. Большая Атня, на левом притоке реки Ашит. Севернее села располагается природный заказник регионального значения комплексного профиля.

Через село проходит автодорога Высокая Гора — Дубъязы — Бол. Атня.

История 
Село основано в 1539 году. С 1556-57 известно под названием Верески. В 18 — 1-й половине 19 веков жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 века в селе функционировали 2 мечети, медресе, 2 ветряные мельницы, кузница, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1472,7 десятин. До 1920 года село входило в Больше-Атнинскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 в Тукаевском, с 25 марта 1938 в Атнинском, с 12 октября 1959 в Тукаевском, с 1 февраля в Арском, с 25 октября 1990 в Атнинском районах.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1866 году по сведениям 1859 года, населённый пункт упомянут как казённая деревня Нижние Верески Казанского уезда Казанской губернии (3-го стана). Располагалась по левую сторону от Уржумского торгового тракта, при безымянном ключе, в 55 верстах от уездного и губернского города Казань и вблизи от становой квартиры в казённой деревне Верхние Верески. В деревне, в 71 дворе проживали 681 человек (349 мужчин и 332 женщины), была мечеть.

Население 
 1989—939 человек
 1997—972 человека
 2010—881 человек

Объекты социальной сферы 
 Средняя школа
 Дом культуры
 Библиотека
 Мечеть (архитектурный памятник 2-й половины XVIII века)
 Хоккейная коробка

Экономика 
 СХПК им. Ленина

Примечания

Литература 

Населённые пункты Атнинского района